Индивидуальная гонка на 20 километров среди мужчин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 1992 года прошла 20 февраля. В соревнованиях приняли участие 94 спортсмена из 27 стран. Местом проведения гонки стал стадион Ле Сези.

Олимпийским чемпионом сенсационно стал Евгений Редькин. В составе Объединённой команды он был запасным, но за день до индивидуальной гонки выяснилось, что Сергей Тарасов принять участие в гонке не сможет, и Редькину пришлось в спешном порядке готовиться к старту. Он стартовал в первой группе и стал первым, кто отстрелялся без промахов. Фавориты гонки — Сергей Чепиков, двукратный обладатель Кубка мира, и немец Марк Кирхнер, чемпион мира 1991 года в индивидуальной гонке и спринте, стартовали позже. Кирхнер, допустив 3 промаха, проигрывал после 4-го огневого рубежа около 43 секунд, но на финише сумел сократить отставание до 6 секунд. Сергей Чепиков также допустил 3 промаха, но не был так быстр на лыжне. Последним, кто мог отодвинуть Редькина с первой строчки, был итальянец Андреас Зингерле, который прошёл три рубежа без промахов и имел в запасе около 3-х минут, но на последней стрельбе допустил 4 промаха.

Медалисты

Результаты

Ссылки 

 Результаты индивидуальной гонки на сайте IBU
 Результаты индивидуальной гонки на сайте sport-reference.com

Биатлон на зимних Олимпийских играх 1992